Matka Boża
 Notre-Dame de Paris
 Katedra Notre-Dame w Paryżu – paryska katedra
 Katedra Marii Panny w Paryżu – powieść Victora Hugo, znana też pod tytułem Dzwonnik z Notre-Dame
 Notre-Dame de Paris – musical z 1998 roku (znany też jako Dzwonnik z Notre-Dame)
 Notre-Dame de Reims – katedra w Reims (fr.)
 Notre-Dame de Chartres – katedra w Chartres
 Notre-Dame de Strasbourg – katedra w Strasburgu (fr.)
 Notre-Dame du Glarier – katedra w szwajcarskiej miejscowości Sion
 Katedra Notre Dame w Luksemburgu
 Bazylika katedralna Notre-Dame w Ottawie
 Brama Notre Dame – ufortyfikowana brama na Malcie
 Notre-Dame – pasmo górskie w Kanadzie, w prowincji Quebec
 Notre-Dame – wyspa w Kanadzie, w prowincji Quebec
 Notre-Dame – jednostka osadnicza w USA, w stanie Indiana
 Notre-Dame-du-Lac (Quebec)
 Notre-Dame la Grande w Poitiers
 University of Notre Dame
 Siostry Notre Dame – zakon katolicki